Dogma steht für:

 Dogma, eine grundlegende Aussage in einer Religion oder einer Wissenschaft
 Dogma (Film), ein Film aus dem Jahr 1999 mit Ben Affleck und Matt Damon
 Dogma (Gegen die Zeit), ein Album der deutschen Rapper Taktloss und MC Basstard
 Dogma 95, ein Manifest für die Produktion von Filmen
 The Dogma, eine italienische Power-Metal-Band
 eine Eigenmarke für Rennräder des Herstellers Pinarello